Владимир Алексеевич Карлов (род. 5 января 1926 года, Орёл, СССР) — советский и российский , эпилептолог, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 5 января 1926 года в Орле в семье врачей.

В 1952 году — с отличием окончил 1-й Московский медицинский институт, затем несколько лет работал в Малоархангельске Орловской области невропатологом.

С 1957 по 1960 годы — проходил аспирантуру в Институте педиатрии Минздрава СССР, после чего в течение ряда лет заведовал отделением в Центральной республиканской больнице в Раменске Московской области.

С 1963 года — работает в Московском государственном медико-стоматологическом институте (сейчас — Московский государственный медико-стоматологический университет), где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии лечебного факультета (1971—1999), а в настоящее время — профессор этой кафедры.

В 1969 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Эпилептический статус».

В 1997 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Ведет исследования проблем эпилепсии, цереброваскулярных заболеваний, болезней периферической нервной системы (неврология лица), вопросы терапии неврологических заболеваний, организации помощи соответствующим группам больных и др.

Организовал в Москве госпитализацию больных с эпилептическим статусом, в частности в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где для этой цели была создана специальная реанимационная служба и апробировались новые методы лечения резистентного эпилептического статуса; с аналогичными целями нейрореанимационое отделение было создано и в Московской городской больнице № 6. Результаты исследований по проблеме эпилепсии были обобщены в 9 монографиях.

Автор свыше 700 научных работ, в том числе 16 монографий и руководств для врачей, среди них «Терапия нервных болезней» (1987, 1996), «Лечение нервных болезней» (1990, 1996), «Неврология» (1999, 2005, 2011), «Невралгия тройничного нерва» (1980), «Неврология лица» (1991), «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин» (2010).

Под его руководством было выполнено 13 докторских и 36 кандидатских диссертаций.

Член редакционных советов «Журнала неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова» и «Российского неврологического журнала».

Главный редактор журнала "Эпилепсия и пароксизмальные состояния".

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Заслуженный врач Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели МГМСУ